David-Paul Lenoir, né en  et mort en , est un pasteur, missionnaire et photographe suisse.

Biographie 
David-Paul Lenoir obtient sa maturité à la Lerberschule de Berne en 1894, avant de suivre des études à la Faculté libre de théologie de Genève de 1895 à 1898. Après ses études, il s'engage avec sa femme Marion Lenoir auprès de la mission romande en Afrique du Sud. Il réside de 1901 à 1907 dans plusieurs stations missionnaires en Mozambique, Transvaal (Afrique du Sud) et Lesotho. De retour en Suisse en 1907, il s'installe à Lausanne, puis dans la région genevoise, et assume le poste de secrétaire général de la Mission. Passionné de photographie depuis son adolescence, il réalise de nombreuses prises de vue durant son activité missionnaire, actuellement conservés dans les archives de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Références

Liens externes 

 David-Paul Lenoir, sur la base de données des personnalités vaudoises de la plateforme Patrinum de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Missionnaire suisse
Missionnaire protestant suisse
Missionnaire protestant en Afrique du Sud
Photographe suisse
Naissance en 1874
Décès en 1964